O Campeonato Neozelandês de Futebol de 2004-05 foi a primeira edição da primeira divisão do futebol neozelandês.

Ao final desta temporada, o Auckland City sagrou-se campeão ao vencer o Waitakere United por 3 à 2, se tornando o primeiro campeão neozelandês de futebol.

Participantes

Resumo da temporada 
O campeonato teve início no dia 15 de outubro de 2004, com uma vitória do Auckland City por 3 à 1 sobre  Napier City Rovers e logo ficou claro que tanto Auckland quanto o Waitakere United seriam os times mais fortes do campeonato. O time do Auckland perdeu apenas três jogos durante todo o campeonato e se tornaram os primeiros campeões do Campeonato de Futebol da Nova Zelândia.

Tabela de Classificação e Finais

Classificação 
Tabela Campeonato Neozelandês

(Temporada Regular)
(6 de março de 2005)

Semifinal

Final 
(12 de março de 2005)

Campeonato Neozelandês de Futebol